Ме́нсон () — шотландське прізвище, англізована версія скандинавського Магнуссон. Також назва деяких географічних об'єктів.

 Дейв Менсон — канадський хокеїст
 Марк Менсон (нар. 1984) — письменник, блогер, підприємець.
 Мерілін Менсон — американський музикант
 Патрік Менсон — шотландський паразитолог
 Патрік Менсон — шотландський фізик
 Чарльз Менсон — американський серійний вбивця
 Ширлі Менсон — шотландська музикант та акторка

Менсон — місто, штат Айова
 Менсон — переписна місцевість, штат Вашингтон

 Менсон (Індіана)

Шотландські прізвища